Vornholz heißen folgende geographischen Objekte:

 Vornholz, Gemeinde in der Steiermark, Österreich
 Vornholz (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich 
 Vornholz (Gemeinde Hartkirchen), Ortschaft von Hartkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich 
 Vornholz (Gemeinde Offenhausen), Ortschaft von Offenhausen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich 
 Vornholz (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich 

 Vornholz (Gemeinde Sankt Leonhard), Ortschaft der Marktgemeinde St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk, Niederösterreich

 Haus Vornholz, Profangebäude in Ostenfelde, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Nagel zu Vornholz